Николай Матвеевич Егоров (27 мая 1923, Грозный  — 8 апреля 2018, Ростов-на-Дону) — советский и российский писатель, поэт, член Союза писателей СССР с 1962 года, член Союза писателей России (1991). Почетный гражданин города Грозного (2013).

Биография 
Родился в городе Грозный в армянской семье. Мама работала уборщицей, отец — станочником на заводе. Отец Николая Матвеевича воевал на Первой мировой войне, в царской армии ему поменяли армянскую фамилию на русскую.

Не успев окончить среднюю школу, Николай Матвеевич учился в военном училище.

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был командиром взвода разведки, командиром роты стрелкового батальона, первым помощником начальника штаба 94-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в Ржевско-Вяземской и Смоленской операциях. Получил тяжелое ранение. После госпиталя был комиссован в звании гвардии капитана и стал инвалидом войны.

Печататься начал в 1944 году в дивизионной газете. После войны закончил вечернюю школу. В 1955 году окончил факультет журналистики Высшей партийной школы (ВПШ) при ЦК КПСС.

Работал секретарем газеты «Грозненский рабочий» (1946—1956), в журнале «Дон» (1957—1960), главным редактором Ростовского телерадиокомитета (1960—1963).

В 1962 году был принят в Союз Писателей СССР, а потом — в Союз писателей России.

С 1999 года был Председателем Ростовского отделения Союза российских писателей.

Подарил городу Грозному свою коллекцию современного искусства (картины, скульптуры) и библиотеку по искусствоведению. Подаренную коллекцию и библиотеку он собирал 65 лет. В декабре 2002 года общим собранием академии Чеченской Республики избран Почётным академиком Республики Чечня.

Николай Матвеевич Егоров скончался 8 апреля 2018 года после инсульта.

Награды и звания 
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Красной Звезды (24.10.1943)
 Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (29 апреля 2013 года)
 медали
 Почётный гражданин города Грозного (присвоено в 2013 году решением Совета депутатов города Грозного № 15 от 29 апреля 2013 года)
 Почётная грамота Парламента Чеченской Республики (24 мая 2013)
 Литературно-общественная премия «Золотой орёл» с вручением ордена «М. А. Мамакаев» (присуждена Лигой писателей Евразии)
 Памятная медаль «За большой вклад в дело сохранения армянской культуры на Дону»
 Журналистская премия им. Шолохова
 Литературные премии им. Закруткина, Недогонова.
 Премия за лучшие произведения о селе
 две губернаторские премии
 Знак Союза художников России «Мастерство — духовность — традиции» (2010)

Творчество 
Николай Егоров писал стихи, работал в прозе и в публицистике, занимался переводами стихов и прозы. Отдельные издания произведений Николая Матвеевича Егорова:

Егоров Ник. После дождя. Грозный. 1956 г.
 Егоров Н. Первая осень. Очерк. — Грозный: Кн. изд-во, 1955. Как трудно сказать — прощайте. Повесть. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1964,1972.
 Егоров Н. Очень белые кучевые облака. Повесть, для детей / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1967.
 Егоров Н. А любишь ли? / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1969.
 Егоров Н. Доверие земли / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1970.
 Егоров Н. Перед присягой. Записки рядового Сергея Туманова / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1973.
 Егоров Н. Парень — что надо!: повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1975. — 48с.
 Егоров Н. Всадник на вороном коне: повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1976. — 136с.: ил.
 Егоров Н. Операция «Дозор»: повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1977. — 144с.
 Егоров Н. Время решать / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1978.
 Егоров Н. Осенние костры: повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1980. — 224с.
 Егоров Н. Всадник на вороном коне. Операция «Дозор»: повести / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1983. — 272с.
 Егоров Н. Утреннее море: повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростиздат, 1988.
 Егоров Н. Как трудно сказать — прощайте. Осенние костры: повести. — Ростов н/Д: Ростиздат. 1989.
 Егоров Н. Егоров, Н. Храни тебя любовь: проза и стихи /Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1992. — 214с.
 Егоров Н. По крыше ходил дождь. Фантастические рассказы / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Приазовский край, 1997.
 Егоров Н. Окно в чужом доме. Роман / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Приазовский край, 1998.
 Егоров Н. Вячеслав Мотин. Очерк, серия «Директора России» / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2002.
 Егоров Н. Ефим Мазяр. Очерк, серия «Созидатели» / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2003.
 Егоров Н. Поезд будет в полночь. Маленькая повесть / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2003.
 Егоров Н. Николай Васильев. Очерк, серия «Директора России» / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2003.
 Егоров Н. Слово о Шолохове. Воспоминания, серия «Писатели России» / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2005.
 Егоров Н. Мастера. Воспоминания о писателях / Н. М. Егоров. — Ростов н/Д: Новая книга, 2005

Примечания

Ссылки 
  Николай Матвеевич Егоров. Союз российских писателей.
 Егоров Николай Матвеевич. Библиотека Красносулинского района.
 Три родины писателя Н. Егорова. Независимая информационно-аналитическая международная армянская газета "Ноев Ковчег".
 Егоров Николай Матвеевич и поэма «Он спускается с солнца» . Нахичеванская-на-Дону армянская община.

Поэты по алфавиту
Персоналии:Ростовская область
Капитаны (СССР)